Чувашский областной комитет КПСС — центральный партийный орган, существовавший в Чувашии (Чувашская автономная область, Чувашская АССР) с 1920 года по 1991 год.

История 
Источник:
 Чувашский областной комитет РКП(б) (1920—1924)
 Чувашский областной комитет ВКП(б) (1925—1952)
 Чувашский областной комитет КПСС (1952—1990)
 Чувашский республиканский комитет КП РСФСР (1990—1991)

Первые секретари регионального комитета партии 

 Шурчанов, Валентин Сергеевич — Первый секретарь республиканского комитета КП РСФСР — август 1990 — август 1991
 Шурчанов, Валентин Сергеевич — Первый секретарь областного комитета КПСС — 2 июня 1990 — август 1990
 Петров, Александр Петрович (род. 13.12.1933) — Первый секретарь областного комитета КПСС — 25 октября 1988 — 2 июня 1990
 Прокопьев, Илья Павлович (род. 29.07.1926) — Первый секретарь областного комитета КПСС — 14 января 1974 — 25 октября 1988
 Вороновский, Николай Анатольевич (25.11.1914 — 28.11.1973) — Первый секретарь областного комитета КПСС — 4 января 1968 — 28 ноября 1973
 Ислюков, Семен Матвеевич (25.01.(7.02.)1915 — 7.10.1998) — Первый секретарь областного комитета КПСС — 14 ноября 1955 — 4 января 1968
 Ахазов, Тимофей Аркадьевич (20.05.(2.06.)1907 — 9.06.1979) — Первый секретарь областного комитета ВКП(б) — 2.12.1948-14.11.1955
 Чарыков, Иван Матвеевич (9(22).09.1902 — 1964) — Первый секретарь областного комитета ВКП(б) — 4 марта 1940 — 2 декабря 1948
 Волков, Алексей Алексеевич (26.12.1889(7.01.1890) — 4.03.1942) — Первый секретарь областного комитета ВКП(б) — 1 октября 1938 — 4 марта 1940
 Иванов, Герасим Иванович (15(27).02.1905 — 1938) — Первый секретарь областного комитета ВКП(б) — 14 ноября 1937 — 17 сентября 1938
 Петров, Сергей Порфирьевич (4(16).10.1889 — 15.02.1942) — Первый секретарь областного комитета ВКП(б) — 13 января 1934 — 14 ноября 1937
 в составе Горьковского края 7.10.1932 — 5.12.1936
 в составе Нижегородского края 15.07.1929 — 7.10.1932
 Петров, Сергей Порфирьевич (4(16).10.1889 — 15.02.1942) — ответственный секретарь областного комитета ВКП(б) — 22.11.1926- 5.01.1934
 Эльмень, Даниил Семенович (16(28).12.1885 — 3.09.1932) — ответственный секретарь областного комитета РКП(б) — 1920-21 — 1922 и 10.05.1924 (с перерывом)
 Михайлов, Гавриил Михайлович (30.01.1895 — 15.05.1967) — ответственный секретарь областного комитета РКП(б)— 15 марта 1922 — 12 октября 1922
 Ласточкин, Антон Тихонович (12.01.1892 — 1968) — ответственный секретарь областного комитета РКП(б) — 22 октября 1921 — 15 марта 1922
 Савандеев, Георгий Степанович (17.11.1889 — 25.04.1949) — ответственный секретарь областного комитета РКП(б) с марта по октябрь 1921 года.
 Эльмень, Даниил Семенович (16(28).12.1885 — 3.09.1932) — Председатель временного Чувашского областного комитета РКП(б) — октябрь 1920 — февраль 1921

Примечания

Литература 
 Чувашская областная организация КПСС. // Чувашская энциклопедия (). В 4 т./Гл. редактор В. С. Григорьев. Т.1—4. Том 4 (Си—Я). — Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2011 (798с). ISBN 978-5-7670-1931-1
 Центральный Комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Горячев Ю. В. — М.: Издательский дом «Парад». — 2005. — 496 с: илл. ISBN 5-8061-0062-6
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — 639с. — ISBN 5-8243-0014-3
 Залесский К. А. Кто есть кто в истории СССР. 1924—1953 / К. А. Залесский. — М.: Вече, 2009. — 752 с. — (Кто есть кто).
 Чувашская областная организация КПСС. Чувашская энциклопедия. Чебоксары.

Ссылки 
 
 
 

Чувашский областной комитет КПСС